Niemcy:
 Altenfeld – dzielnica Gersfeld (Rhön)
 Altenfeld – dzielnica Großbreitenbach
 Altenfeld – dzielnica Winterberga

Zobacz też:
 Altenfelden